Atractiella — рід грибів родини Phleogenaceae. Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Atractiella відносять 7 видів:
 Atractiella brunaudiana
 Atractiella columbiana
 Atractiella delectans
 Atractiella macrospora
 Atractiella muscigena
 Atractiella rhizophila
 Atractiella solani

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1886. Sylloge Hyphomycetum. Sylloge Fungorum. 4:1-807 - P.578

Роди грибів